Toponímia:
 Cameron (Arizona)
 Cameron (Carolina del Nord)
 Cameron (Carolina del Sud)
 Cameron (Louisiana)
 Cameron (Missouri)
 Cameron (Oklahoma)
 Cameron (Texas)
 Cameron (Virgínia de l'Oest)
 Personatges:
 Cameron Diaz (1972, San Diego, Califòrnia), actriu de cinema i model estatunidenca
 Cameron Duncan (Nova Zelanda, 1986 - Texas, 2003), escriptor i director de Nova Zelanda
 Cameron Mitchell, personatge de la sèrie de ciència-ficció Stargate SG-1 interpretat per Ben Browder
 Dra. Allison Cameron, personatge de ficció de la sèrie televisiva "House, MD", interpretat per Jennifer Morrison
 Craig Cameron Mello (New Haven, 1960), metge, genetista i professor universitari estatunidenc
 Dr. David Cameron
 David Cameron (Londres, 1966), polític conservador britànic
 James Cameron (Kapuskasing, 1954), director, guionista i productor de cinema canadenc
 Sergi Cameron (1987, Barcelona), director, productor, muntador, músic i codirector de la productora Nanouk Films 
 Shaun Cameron Wright-Philips, futbolista anglès d'ascendència jamaicana i granadina
 Terence Cameron Medwin (Swansea, 1932), futbolista gal·lès retirat 
 Miscel·lània: Conjectura de Cameron–Erdős